Grandfontaine est un toponyme qui peut désigner les localités suivantes :
 Grandfontaine (Doubs), commune française du Doubs
 Grandfontaine (Bas-Rhin), commune française du Bas-Rhin
 Grandfontaine (Jura), commune suisse du canton du Jura

Voir aussi 
Grandfontaine-sur-Creuse, commune française du Doubs
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France